Тьєр-сюр-Тев () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 37 км на північний схід від Парижа, 90 км на південь від Ам'єна, 50 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 412 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1122,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тьєр-сюр-Тев на сайті французького Національного інституту географії
 Тьєр-сюр-Тев на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тьєр-сюр-Тев на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тьєр-сюр-Тев на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тьєр-сюр-Тев на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза